В США насчитывается 2 округа с названием Барри ():
 Барри — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.
 Барри — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.